Montbrillant steht für:

 ein Quartier in der Cité von Genf, siehe Genf #Stadtgliederung
 Schloss Montbrillant vor Hannover